Babba steht für:

 eine antike Stadt in der Mauretania Tingitana, siehe Colonia Julia Babbensis
 Aliyu Babba(1808–1859), vierter Sultan von Sokoto in Nigeria

Siehe auch:
 Baba
 Papa